Елізабет Джилл Каулі (; нар.1940) — британський ботанік.
 Расселл Каулі (; нар.1983) — британський хокеїст.